Erik Lindgren kan syfta på:

 Erick Lindgren, pokerspelare
 Erik Lindgren, skådespelare
 Erik Lindgren (1828–1911), trädgårdsman
 Erik Lindgren, ishockeyspelare
 Erik Lindgren, lexikograf
 Erik Lindgren, posthistoriker